Григорий Павленко:
 Павленко, Григорий Алексеевич (1925—1992) — советский художник.
 Павленко, Григорий Иванович (1929—2000) — советский строитель. Герой Социалистического Труда.